

Presentación previa 
El dúo francés Pierre-Hugues Herbert y Maxime Teixeira fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja italiana Daniele Giorgini y Potito Starace ganaron el título, derrotando en la final al boliviano Hugo Dellien y al peruano Sergio Galdós por 6-3, 6-7(3–7), [10-5].

Cabezas de serie 
 Guillermo Durán /  Eduardo Schwank (Cuartos de final)
 Alessandro Giannessi /  Máximo González (Primera ronda)
 Roberto Maytín /  Andrés Molteni (Primera ronda)
 Andrej Martin /  Jaroslav Pospíšil (Cuartos de final)

Cuadro 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Cuartos de final
|RD3= Semifinales
|RD4= Final

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G. Durán  E. Schwank
| RD1-score01-1=w.
| RD1-score01-2=o.
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E. Couacaud  L. Pouille
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= D. Beretta  M. Fucsovics
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D. Giorgini  P. Starace| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= R. Maytín  A. Molteni
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Benedetto 2014